Fasbender ist ein Familienname. Zu Bedeutung und weiteren Varianten dieses Namens siehe Bender (Familienname).

Namensträger 
 Andreas Fasbender (* 1957), deutscher Maler
 Christoph Fasbender (* 1966), deutscher Germanist und Mediävist
 Karl von Fasbender (1852–1933), deutscher General der bayerischen Armee
 Thomas Fasbender (* 1957), deutscher Industriekaufmann, Jurist, Philosoph, Journalist, Publizist, Industrieller und Unternehmer
 Volker Fasbender (* 1945), deutscher Jurist und Ordnungspolitiker

Familienname
Berufsname